Tough Enough steht für:

 Tough Enough (Lied), der erste als Single veröffentlichte Popsong der estnischen Girlband Vanilla Ninja
 WWE Tough Enough, eine Casting-Show von World Wrestling Entertainment und MTV